Юрий Петрович Вороненков — советский государственный и хозяйственный деятель.

Биография 
Родился в 7 ноября 1911 году в Санкт-Петербурге. Член КПСС. Участник Великой Отечественной войны.

Трудовой стаж 
 Чертежник «Гипроцветмета»;
 Инструктор, Зав. графическим бюро Научно-технического издательства (1929—1932);
 Сменный мастер Бявинского рудника Оренбургской обл. (1937);
 Инженер, старший, главный инженер проекта, зам. начальника сектора «Гипроцветмета» (1937—1941);
 Главный инженер «Гипроцветмета» и «Гипроредмета» (1946—1947);
 Главный инженер Киргизского ГОКа (1947—1951);
 Директор Зыряновского рудоуправления (1951—1952);
 Директор Зыряновского свинцового комбината (1952—1959);
 Первый зам. председателя Восточно-Казахстанского СНХ (1959—1961);
 Председатель Восточно-Казахстанского СНХ (1961—1963);
 Председатель Казахского совета народного хозяйства (03.1963 — 10.1965);
 Заместитель Министра цветной металлургии СССР (11.1965 — 05.1980);

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва.

Умер в Санкт-Петербурге в 2000 году.

Ссылки 
 Вороненков 
 Майор Вороненков Ю. П.

Директора промышленных предприятий
Заместители министров СССР
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС